Tomatlán puede referirse a:

 Municipio de Tomatlán (Jalisco), municipio del estado mexicano de Jalisco.
 Tomatlán (Jalisco), pueblo del estado mexicano de Jalisco.
 Municipio de Tomatlán (Veracruz), municipio del estado mexicano de Veracruz.
 Tomatlán (Veracruz), localidad del estado mexicano de Veracruz.
 Buenavista Tomatlán, cabecera del municipio de Buenavista en el estado mexicano de Michoacán.